Jan Simons ist der Name folgender Personen:

*Jan Simons (Sänger) (1925–2006), kanadischer Sänger und Gesangspädagoge
Jan Simons (Jazzmusiker) (* 1975), finnischer Jazzbassist und -komponist